50-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2009 () проводился в городе Виктория (Британская Колумбия) c 21 февраля по 1 марта 2009 года. В провинции Британская Колумбия чемпионат проводился в 7-й раз, в Виктории — во 2-й раз (до этого там проводился чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2009, который состоялся в марте 2009 в городе Каннын (Республика Корея), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2009.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (скип Дженнифер Джонс; для самой команды это была 3-я победа в чемпионатах и 2-я победа подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Марла Маллет). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Квебек (скип Мари-Франс Ларош).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Дженнифер ДжонсКэти Овертон-КлэпемДжилл ОффисерДон ЭскинДженнифер Кларк-РуирДжанет АрноттSt. Vital CC, Виннипег
| Шерил БернардСьюзан О’КоннорКэролин ДербиширКори БартелKaren RussDennis BalderstonCalgary CC &
Calgary Winter Club, Калгари
| Марла МаллетGrace MacInnesDiane GushulakJacalyn BrownAdina TasakaKen MacDonaldVancouver CC, Ванкувер
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Мари-Франс ЛарошNancy BélangerЭнни ЛимэйJoëlle SabourinVeronique BrassardCamil LaroucheClub de curling Etchemin, Квебек| Barb SpencerDarcy RobertsonBrette RichardsBarb EnrightКристи ДженионJim KirknessFort Rouge CC, Виннипег| Nancy McConneryJennifer CrouseSheena GilmanJill ThomasColleen PinkneyCarole MacLeanDartmouth CC, Dartmouth|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Андреа КеллиDenise NowlanДжоди де СоллаLianne SobeyMelissa AdamsDaryell NowlanFredericton CC, Фредериктон| Хизер СтронгCathy CunninghamLaura StrongPeg GossSusan O'LearyGlenn GossSt. John's CC, Сент-Джонс| Криста МаккарвиллTara GeorgeKari MacLeanЛоррейн ЛэнгЭшли МихарияРик ЛэнгFort William CC, Тандер-Бей|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Робин МакфиРебекка Джин МакфиShelley MuzikaTammi LowtherNacy CameronKim DolanCharlottetown CC, Шарлоттаун| Стефани ЛоутонМарлиз КэснерШерри СинглерЛана ВэйTeejay SurikTom GrahamCN CC, Саскатун| Кэрри ГалушаDawn MosesШона БарбурHeather McCaggШэрон КормьеFred KoeYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из: )

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Команда Квебека поставлена на 2-е место, поскольку при равных с командами Саскачевана, Канады и Острова Принца Эдуарда результатах группового этапа у неё более высокий результат в проводившихся до начала игр чемпионата постановочных бросках в центр дома (); это соревнование предназначено как раз для подобных случаев, когда нужно ранжировать команды с одинаковыми результатами; дополнительно команда Квебека заняла на групповом этапе 2-е место из-за её побед над командами Саскачевана и Острова Принца Эдуарда.

Команда Саскачевана поставлена на 3-е место из-за её побед на командами Канады и Острова Принца Эдуарда.

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла «команда Канады».

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2009 и чемпионате Канады 2010 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Дженнифер Джонс (команда Канады).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Кори Бартел (Альберта).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Приз получила Линда Болтон () — за её вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 Scotties Prevue Magazine (pdf) — рекламный буклет чемпионата.
 HeartChart Online (pdf) — ежедневная газета чемпионата (9 номеров).

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2009

2009
Спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Спорт в Канаде в 2009 году